Plaats in Indonesië

 Kedunguter (Banyumas), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kedunguter (Brebes), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Kedunguter (Karang Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java